Safety har flere betydninger:

 Safety (spiller) – En spillerposition i amerikansk fodbold.
 Safety (scoring) – En defensiv scoring i amerikansk fodbold.